Artyleria juczna - rodzaj artylerii złożonej z dział (armaty, haubice, moździerze i działa bezodrzutowe) rozkładanych na części (artyleria górska), które są przenoszone w jukach przez ludzi i zwierzęta.

Bibliografia 
 

Juczna